Но́вое вре́мя может означать:

 Новое время — период в истории человечества между Средними веками и Новейшим временем.
 «Новое время» (Новото време) — политическая партия в Болгарии.
 «Новое время» (Jaunais Laiks) — национал-консервативная политическая партия в Латвии.
 «Новое время» (Un Nuevo Tiempo) — левоцентристская социал-демократическая партия Венесуэлы.
 «Новое время» (The New Age) — американский фильм 1994 года.

Пресса 
 «Новое время» — русская газета; издавалась в 1868—1917.
 «Новое время» (Die Neue Zeit) — журнал Социал-демократической партии Германии, издававшийся с 1883 по 1923 год.
 «Новое время» (The New Times) — еженедельный советский и российский общественно-политический журнал; издаётся с 1943 года.
 «Новое время» — оккупационная немецкая газета, издавалась в г. Вязьма.
 «Новое Время» — украинский журнал и сайт, созданный в мае 2014 года бывшей командой журнала «Корреспондент».

Издательства 
 «Новое время» — русское дореволюционное издательство А. С. Суворина.

См. также 
 Новые времена